Аяпов — фамилия; имеет женскую форму Аяпова.
 Аяпов, Ахат (1909—?) — колхозник, старший скотник совхоза «Теренкульский» Казталовского района Уральской области, Казахская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Аяпов, Ускенбай Аяпович (1929—1983) — советский учёный, доктор технических наук, профессор.